Il doppio femminile  del Japan Open Tennis Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Kimiko Date e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo ma solo la Sugiyama ha partecipato in coppia con Shinobu Asagoe.

Asagoe e Sugiyama hanno perso in semifinale contro Kerry-Anne Guse e Corina Morariu.

Alexia Dechaume-Balleret e Rika Hiraki hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Guse e Morariu.

Teste di serie
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (semifinali)
 Amy Frazier /  Kimberly Po (quarti di finale)
 Alexia Dechaume-Balleret /  Rika Hiraki (campionesse)
 Janet Lee /  Shi-Ting Wang (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Japan Open Tennis Championships 1997